Aleš Križan – ex calciatore sloveno
 Karol Križan – ex hockeista su ghiaccio slovacco
 Richard Križan – calciatore slovacco
 Tina Križan – ex tennista jugoslava